Hope Valley (Californië), een dal op de oostflank van de Sierra Nevada in de Amerikaanse staat Californië
Hope Valley (Rhode Island), een plaats in de Amerikaanse staat Rhode Island